La Bellière puede referirse a: 

 La Bellière, comuna francesa situada en Orne.
 La Bellière, comuna francesa situada en Sena Marítimo.